стрілецький — прикметник до стрілець, властивий стрільцеві, стрільцям, стосується до занять зі стрільбою:
 Стрілецький корпус — основне загальновійськове тактичне (оперативно-тактичне) об'єднання сухопутних військ постійного складу в збройних силах;
 Стрілецький спорт — спортивна стрільба з вогнепальної зброї;
 Стрілецький театр — театр при Легіоні Українських Січових Стрільців (УСС);
 Стрілецькі пісні — пісні Українських січових стрільців.

 острів Стрілецький, Стрілечий — острови на Дніпрі, в районі міста Кременчука;
 Стрілецький Кут — село в Україні, Чернівецькій області, Кіцманському районі;
 Стрілецький, Стрільцівський степ — частина Луганського природного заповідника.

Стріле́цький — українське прізвище.

 Стрілецький Єронім (1732–1804) — церковний діяч, василіянин;
 Стрілецький Іван Васильович (20 січня 1949, Китайгород, нині Кам'янець-Подільського району Хмельницької області) — представник Верховної Ради України в Міжпарламентській Асамблеї країн — учасниць СНД.
 Стрілецький Петро Федорович (;  , с. Криничне, зараз входить до складу м. Деражні, Хмельницької області —  , Москва) — радянський військовик, льотчик. Герой Радянського Союзу (1944).

Українські прізвища